

Patronyme 
Esprit Doutre (1811-1874), homme politique français.
Joseph Doutre (1825-1886) est un avocat, un journaliste et un homme politique canadien.
Gonzalve Doutre (1849-1886) est un avocat, un écrivain et un professeur canadien.

Toponyme 
 La Doutre est un quartier de la ville d’Angers, en France.